Das Malaysia Masters 2016 im Badminton fand vom 19. bis zum 24. Januar 2016 im SPICE Indoor Stadium in Bayan Baru statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (Champion)
  Srikanth Kidambi (Halbfinale)
  Tommy Sugiarto (Halbfinale)
  Son Wan-ho (1. Runde)
  Hu Yun (2. Runde)
  Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
  Wei Nan (3. Runde)
  Ng Ka Long (Viertelfinale)
  H. S. Prannoy (zurückgezogen)
  Ajay Jayaram (Viertelfinale)
  Lee Dong-keun (3. Runde)
  Sho Sasaki (1. Runde)
  Hsu Jen-hao (2. Runde)
  Jeon Hyeok-jin (2. Runde)
  Wong Wing Ki (1. Runde)
  Boonsak Ponsana (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Akane Yamaguchi (1. Runde)
  P. V. Sindhu (Champion)
  Bae Yeon-ju (Viertelfinale)
  Sayaka Sato (Viertelfinale)
  Minatsu Mitani (1. Runde)
  Yui Hashimoto (Halbfinale)
  Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Halbfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (zurückgezogen)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (2. Runde)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (zurückgezogen)
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Viertelfinale)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (1. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Halbfinale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (1. Runde)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (zurückgezogen)
  Tang Yuanting / Yu Yang (Finale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (2. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (1. Runde)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (zurückgezogen)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (1. Runde)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Halbfinale)
  Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
  Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (2. Runde)
  Jacco Arends / Selena Piek (1. Runde)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2016
Sportveranstaltung in Penang
BWF Grand Prix 2016